Een amulet of talisman, een voorwerp waarvan geloofd wordt dat het bescherming biedt
De talisman (Toonder), een stripverhaal van de Bommelsaga
De talisman (kort verhaal), een kort stripverhaal van Thorgal
De Talisman (Stephen King), een boek van Stephen King
De talisman (ballet), een balletstuk van Marius Petipa